Абра́м Ле́вин:
 Левин, Абрам Исаакович (1918—1942) — участник Великой Отечественной войны, красноармеец.
 Левин, Абрам Михайлович (известный как Лев Бельский; 1889—1941) — деятель советских спецслужб, комиссар государственной безопасности 2-го ранга.